Ша́шка — многозначное слово:

 Шашка — разновидность холодного оружия.
 Шашка — фасованный заряд тола или другого твёрдого взрывчатого вещества, обычно прямоугольной формы.
 Шашка — устройство, при горении вырабатывающее дым или аэрозоли (инсектициды и прочее).
 Шашка — фишка в игре шашки.
 Шашка — кусок дерева в виде кубика, квадратной планки.

Топоним 
 Шашка — река в России, Республика Марий Эл.
 Шашка — река в России, Ярославская область (впадает в Рыбинское водохранилище, ранее — в Согожу).

См. также